Bowie puede referirse a:

Geografía 
 Bowie, ciudad de Estados Unidos, en el estado de Maryland
 Bowie (Arizona), lugar designado por el censo de Estados Unidos, en el estado de Arizona
 Bowie (Texas), ciudad de Estados Unidos, en el estado de Texas
 Condado de Bowie, condado de Estados Unidos, en el estado de Texas

Personas 
 David Bowie, músico y cantante británico.
 Sam Bowie, jugador de baloncesto estadounidense.
 James Bowie, aventurero estadounidense.
 Lester Bowie, trompetista estadounidense.

Autores de nombres científicos 
 Bowie - James Bowie (botánico) 1789-1869